Jan Krzyżanowski (ur. 1939) – polski aktor filmowy i teatralny.
 Jan Krzyżanowski (1935–2022) – polski działacz teatralny, dyrektor Teatru na Powiślu, Estrady Stołecznej i Teatru na Targówku
 Jan Kanty Krzyżanowski (1789–1854) – polski chemik, fizyk i pedagog.